Ксенія Первак була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Ірина-Камелія Бегу виграла титул, у фіналі перемігши Донну Векич з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка

Сіяні

Кваліфікувались

щасливий лузер 
  Моніка Пуїг

Сітка

First кваліфаєр

Second кваліфаєр

Third кваліфаєр

Fourth кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2012